De 10e editie van de Wereldkampioenschappen badminton junioren werden in 2008 georganiseerd door de Indiase stad Poona. Het toernooi duurde van 24 oktober tot en met 2 november.

Medaillewinnaars

Individuele wedstrijd

Jongens enkel

Meisjes enkel

Jongens dubbel

Meisjes dubbel

Gemengd dubbel

Team wedstrijd

Medailleklassement 

2008
Badminton in 2008
Badminton
Maharashtra